
66-й артиллерийский корпус — артиллерийское объединение (корпус) Сухопутных войск Советской армии. Создан в 1990 году.

Условное наименование — Воинская часть № 30004 (в/ч 30004). Сокращённое наименование — 66 АртК.

Объединение дислоцировалось в западных областях Украинской ССР и находилось в составе Прикарпатского военного округа.

История 
66-й артиллерийский корпус являлся единственным, на момент создания, подобным объединением в Советской армии. Все советские артиллерийские корпуса, участвовавшие в ВОВ, были расформированы в период 1945—1953 гг.

Управление 66-го артиллерийского корпуса было создано в селе Новые Белокоровичи 1 сентября 1990 года в Прикарпатском военном округе на базе расформированной 50-й ракетной дивизии 43-й ракетной армии. Ему подчинили 26-ю и 81-ю артиллерийские дивизии. Кроме того, имелись части корпусного подчинения, в числе которых другие артиллерийские соединения и части.

Состав 
 Штаб корпуса (г. Нестеров);
 177-я ракетная бригада;
 188-я тяжёлая гаубичная артиллерийская бригада;
 440-й разведывательный артиллерийский полк;
 980-й противотанковый артиллерийский полк (г. Нестеров);
 1048-я база хранения имущества (г. Турка);
 1596-я база хранения имущества (г. Жмеринка) (1 Р-145БМ) — 72-я артиллерийская дивизия кадра до 1 декабря 1987, затем до 1989 701-й ТУЦ;
 382-я артиллерийская ремонтная мастерская;
 26-я артиллерийская Сивашско-Штеттинская дважды Краснознамённая, ордена Суворова дивизия (г. Тернополь) — 48 Д-30, 96 2А65 Мста-Б, 47 9А52 «Смерч»;
 81-я артиллерийская дивизия (г. Виноградов) — 48 Д-20, 48 2А65 «Мста-Б», 48 9П140 «Ураган».

Примечания

Литература

См. также 
 Артиллерийский корпус прорыва

Артиллерийские корпуса СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1990 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1992 году